Поліський підрайон — адміністративна одиниця, що існувала на території УРСР у 1920—1930-х рр і об'єднувала Волинську, Глухівську, Конотопську, Коростенську та Чернігівську округи. Поліський підрайон мав площу 54369 км² та населення 2 957 881 (1926 р.).

Населення 
Населення за переписом 1926 року — 2 957 881  осіб, 10,2% населення УРСР. В тому числі міського населення налічувалося 428 982 (14,5%) у 44 міських населених пунктах, сільського 2 528 899 осіб (85,5%) у 7180 сільських населених пунктах.

Густота населення у 1926 р. становила 54,4 осіб на км², в тому числі сільського — 46,5 осіб на км².
 
Національний склад районів та окружних центрів за даними перепису 1926 р.

Міське населення 
Міське населення підрайону у 1926 р. — 428 982 осіб (8% міського населення УРСР).

Найбільшими містами за переписом 1926 р. були Житомир (69 тис.), Чернігів (35 тис.), Конотоп (34 тис.),

Національний склад міст 
Національний склад міст Поліського підрайону за результатами перепису населення 1926 р.

Мовний склад міст 
Мовний склад населення (рідна мова) міст Поліського підрайону за результатами перепису населення 1926 року.

Співвідношення між рідними мовами та національним складом у містах Поліського підрайону за даними перепису 1926 року

Примітки

Джерела 
 Всесоюзная перепись населения 1926 года. М.: Издание ЦСУ Союза ССР, 1928-29

Історичний територіальний поділ України